voornaam; zie Fenne (voornaam)
 Fenne (Saarland), voormalige gemeente in Saarland; zie Völklingen